dawna nazwa miasta Kirow
 Anatolij Chłynow – hokeista